Abim (district), een district in het noorden van Oeganda
 Abim (stad), een stad in het Noorden van Oeganda in het district Abim